Pork pie – piatto inglese
 Pork pie – cappello
 Pork Pie Percussion – azienda musicale statunitense
 Pork Pie – film del 2017 diretto da Matt Murphy
 Porkpie – serie televisiva britannica